Селци могу бити:

 Селци (Струга), насеље у саставу општини Струга, Северна Македонија
 , насеље у саставу општини Бизовац, Хрватска
 , насеље у општини Садово, Бугарска

или:

 Селци Ђаковачки, насеље града Ђакова, Хрватска
 , насељено место у саставу општине Цестица, Хрватска